Petra Kvitová era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

Jil Teichmann ha sconfitto in finale Karolína Muchová con il punteggio di 7-65, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

  Karolína Plíšková (ritirata)
  Anastasija Sevastova (primo turno)
  Wang Qiang (quarti di finale)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Danielle Collins (primo turno)

 Kateřina Siniaková (quarti di finale)
 Viktória Kužmová (primo turno)
 Markéta Vondroušová (ritirata)
 Barbora Strýcová (semifinale)

Qualificate 

  Barbara Haas (primo turno)
  Antonia Lottner (secondo turno)

 Iga Świątek (primo turno)
 Jil Teichmann (campionessa)

Lucky loser 

  Marie Bouzková (primo turno)
  Tamara Korpatsch (quarti di finale)

 Jasmine Paolini (primo turno)

Wildcard 

  Jana Čepelová (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)

 Karolína Muchová (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Prague Open 2019